Десето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1910/11. године.

Преглед 
Играло је укупно десет клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; По = Поена

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1910/11
Фудбал у 1910.
Фудбал у 1911.